Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 92001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 listopada 1999 do 9 września 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

92001-92100

92101-92200

92201-92300

92301-92400

92401-92500

92501-92600

92601-92700

92701-92800

92801-92900

92901-93000

Przypisy 

Lista planetoid 092001-093000